Награда „Небюла“ за най-добър роман () е една от категориите, в които се връчва награда „Небюла“. Наградата се връчва ежегодно от Съюза на американските писатели на фентъзи и фантастика (САПФФ). Наградата за най-добър роман се връчва на романи публикувани или преведени на английски и издадени в САЩ или интернет през предходната календарна година. В тази категория се номинират произведения, които имат размер от 40 000 или повече думи. Първата награда „Небюла“ за най-добър роман е връчена през 1966 г. Романи, които са удължени форми на публикувани преди по-къси произведения също могат да бъдат номинирани, както и повести, ако авторът им иска да се смятат за романи.

Номинираните и победителите в категориите на наградата „Небюла“ се избират от членовете на САПФФ, но не е задължително номинираните автори да са членове. Номинациите се състоят всяка година между 15 ноември и 15 февруари от автори на публикации, които са членове на организацията и шестте творби получили най-много гласове влизат във финалната бюлетина. Допълнителни номинации могат да се извършват в случай на равенство. Следва гласуване на избраните в бюлерините, което се състои през март, а крайните резултати се представят на официална церемония през май. Авторите не могат да номинират свой собствени произведения, освен това е забранено равенството на финала, което се преодолява с преброяване на номинациите за двете произведения. В този формат правилата влизат в сила през 2009 г. Дотогава периода за номиниране е траял една година след датата на публикуване на творбата, което позволявало романи да бъдат номинирани в годината след издаването им и да бъдат наградени на следващата година. Номинираните романи били включвани в предварителна бюлетина, ако имат десет или повече номинации, които след това били гласувани за финалната бюлетина, като САПФФ можел да добавя допълнителна номинация.

За 48-те години, в които се връчва наградата 162 автори са били номинирани; 35 от тях са печелили, включително в съавторство или при равенство. Урсула Ле Гуин е спечелила най-много награди в тази категория – четири от шест номинации. Джо Холдеман има три награди от четири номинации, а осем други автори са спечелили по два пъти. Джак Макдевит има единадесет номинации, но само една награда, а Филип Дик и Пол Андерсън имат по пет номинации, без да са печелили никога.

Победители и номинирани 
В долната таблица годините посочват годината на церемонията, на която са връчени наградите за романи издадени през предходната година, а линковете водят до категорията с издадените книги за съответната година. Със синьо са отбелязани победителите, а с бяло номинираните във финалния бюлетин. След оригиналното издание са посочени българските издателсва или поредици, в които книгата е включена, ако има такива.

Вижте също 
 Награда „Хюго“ за най-добър роман
 Награда на Британската асоциация за научна фантастика за най-добър роман
 Награда Локус за най-добър роман
 Награда Артър Кларк
 Поредица „Избрана световна фантастика“

Романи